Loue bezeichnet
 Loue, einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Doubs
 Loue (Isle), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isle
 Haute-Loue, einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Loue (Isle)

Loué bezeichnet
 Loué, eine französische Gemeinde im Département Sarthe
 Kanton Loué, einen Wahlkreis im Département Sarthe